Pungle Roads est le premier album du groupe La Phaze. Il est sorti en . La Phaze situe cet album comme de la Pungle, un mélange de jungle, de free jazz et de punk.

Liste des titres

Lien externe 
Album sur Discogs

Album de La Phaze